Alberto Giubilo – giornalista e telecronista sportivo italiano
Andrea Giubilo – giornalista italiano
Corrado Giubilo – allenatore di calcio e calciatore italiano
Pietro Giubilo – politico italiano